Шаплыко — белорусская фамилия.

 Известные носители
 Шаплыко, Александра Александровна (1893—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Шаплыко, Владимир Павлович (1947—2013) — советский комсомольский и партийный деятель.
 Шаплыко, Кузьма Иванович (1916—1997) — Герой Социалистического Труда.